

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych
 Kuchary – przysiółek wsi Jaźwina w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki
 Kuchary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów
 Kuchary – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Kuchary – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia
 Kuchary – część wsi Gosławice w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Kuchary – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko
 Kuchary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Kuchary – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów
 Kuchary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Kuchary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica
 Kuchary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów

Miejscowość na Białorusi 
 Kuchary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Łunna
 Kuchary – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Dziembrów
 Kuchary – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Olechnowicze

Miejscowość na Ukrainie 
 Kuchary – wieś w rejonie kowelskim

Inne 
 Kuchary – nieofic. część wsi Piskornia w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica
 Kuchary – zlikwidowany kolejowy przystanek osobowy w Kucharach

Zobacz też 
 Kuchary Borowe
 Kuchary Kościelne
 Kuchary Królewskie
 Kuchary Żydowskie
 Kuchary-Jeżewo
 Kuchary-Skotniki